Sezon 2012 w World Touring Car Championship – dziewiąta edycja serii wyścigowej World Touring Car Championship. Sezon rozpoczął się 11 marca na Monzy, a zakończył się 18 listopada na torze ulicznym w Makau, po rozegraniu 12 rund składających się z 24 wyścigów. Od tego sezonu pięciu najszybszych kierowców w kwalifikacjach otrzymuje punkty według klucza 5-4-3-2-1. Po sześciu latach przerwy do rywalizacji powrócił Ford, wycofało się natomiast Volvo mimo zapowiedzi z września 2010 o wystawieniu w sezonie 2012 dwóch samochodów. Tytuł mistrzowski wśród kierowców zdobył po raz pierwszy Robert Huff, natomiast wśród producentów mistrzostwo trzeci raz z rzędu, już podczas weekendu w Japonii, przypadło Chevroletowi. Trofeum Yokohamy dla kierowców niezależnych wygrał Norbert Michelisz, a dla zespołów niezależnych Lukoil Racing Team.

Lista startowa 

Lista startowa na sezon 2012 została opublikowana 3 marca 2012.

Zmiany wśród kierowców 
Zmiany zespołów
 Aleksiej Dudukało: Lukoil – SUNRED → Lukoil Racing Team
 Tiago Monteiro: SUNRED Engineering → Tuenti Racing Team
 Charles Ng: DeTeam KK Motorsport → Liqui Moly Team Engstler
 Darryl O’Young: Bamboo Engineering → Special Tuning Racing
 Pepe Oriola: SUNRED Engineering → Tuenti Racing Team
 Gabriele Tarquini: Lukoil – SUNRED → Lukoil Racing Team

Wchodzący do WTCC
 Tom Boardman: British Touring Car Championship → Special Tuning Racing
 Alberto Cerqui: Superstars Series → ROAL Motorsport
 Tom Chilton: British Touring Car Championship → Team Aon
 Pasquale Di Sabatino: Auto GP → Bamboo Engineering
 Alex MacDowall: British Touring Car Championship → Bamboo Engineering
 Fernando Monje: Hiszpańska Formuła 3 → Tuenti Racing Team
 James Nash: British Touring Car Championship → Team Aon
 Gábor Wéber: SEAT León Supercopa → Zengő Motorsport

Opuszczający WTCC
 Fredy Barth: SEAT Swiss Racing by SUNRED → ADAC GT Masters
 Robert Dahlgren: Polestar Racing → Touring Car Team Association
 Fabio Fabiani: Proteam Racing → European Touring Car Cup
 Marchy Lee: DeTeam KK Motorsport → Audi R8 LMS Cup
 Michel Nykjær: SUNRED Engineering → Scandinavian Touring Car Championship
 Kristian Poulsen: Liqui Moly Team Engstler → ADAC GT Masters
 Urs Sonderegger: Wiechers-Sport → European Touring Car Cup
 Yukinori Taniguchi: Bamboo Engineering → ?
 Javier Villa: Proteam Racing → Racecar Euro Series

Kalendarz wyścigów 
Wstępny kalendarz wyścigów w sezonie 2012 został opublikowany 23 września 2011, a jego poprawki przeprowadzono 7 grudnia 2011 oraz 6 lutego i 9 marca 2012.

Zmiany w kalendarzu 
 inaugurację sezonu stanowił Wyścig Włoch, a nie jak w poprzednich sezonach Wyścig Brazylii
 po rocznej przerwie do kalendarza powrócił Wyścig Maroka
 po raz pierwszy został rozegrany Wyścig Słowacji na torze Slovakiaring
 po raz pierwszy został rozegrany Wyścig Austrii na torze Salzburgring
 Wyścig Portugalii został przeniesiony z Circuito da Boavista na Autódromo Internacional do Algarve
 po raz pierwszy został rozegrany Wyścig Stanów Zjednoczonych na torze Sonoma Raceway
 Wyścig Chin został przeniesiony z Shanghai Tianma Circuit na Shanghai International Circuit
 nie odbyły się Wyścig Belgii, Wyścig Czech, Wyścig Niemiec i Wyścig Wielkiej Brytanii

Wyniki 

Cyfry 1 2 3 4 5 oznaczają pozycje zdobyte w kwalifikacjach, przy czym w klasyfikacji producentów punkty są przyznawane tylko dla dwóch najszybszych samochodów tego samego producenta.

Kierowcy

Producenci

Trofeum Yokohamy

Kierowcy niezależni

Zespoły niezależne

Przypisy

Linki zewnętrzne